Caldas steht für:

 Departamento de Caldas, ein kolumbianisches Departamento
 Caldas (Antioquia), Gemeinde im Departamento Antioquia in Kolumbien
 Caldas (Comarca), eine Verwaltungseinheit Galiciens
 Caldas Novas, eine Gemeinde (municipio) und Stadt in Brasilien im Süden des Bundesstaates Goiás
 Caldas de São Jorge, eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Santa Maria da Feira
 Caldas da Rainha, eine Stadt und ein gleichnamiger Landkreis in Portugal und gehört zum Distrikt von Leiria
 Caldas de Reis, eine spanische Gemeinde in der zur Autonomen Region Galicien gehörenden Provinz Pontevedra

Caldas ist der Familienname folgender Personen:

 António Pereira de Sousa Caldas (1762–1814), brasilianischer Dichter und Autor
 Cândido Caldas (1889–1966), brasilianischer Marschall und Politiker
 Evangelista Alcimar Caldas Magalhães (1940–2021), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Alto Solimões
 Francisco José de Caldas (1768–1816), Botaniker, Astronom und lateinamerikanischer Freiheitsheld
 Giovani Carlos Caldas Barroca (* 1969), brasilianischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Uruaçu
 Luiz Caldas (* 1963), brasilianischer Sänger und Komponist
 Raimundo Carvalho Caldas (* 1960), brasilianischer Kommunalpolitiker
 Teófilo Caldas, osttimoresischer Politiker
 Waltércio Caldas (* 1946), brasilianischer Künstler

Siehe auch:

 Caldas de Vizela
 Caldes